Дворцóвая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Дворцовая улица — улица в Великом Новгороде.
 Дворцовая улица — улица в Москве.
 Дворцовая улица — улица в Новочеркасске.
 Дворцовая улица — улица в Пушкине.
 Дворцовая улица — улица в Красном Селе

Украина 
 Дворцовая улица — улица в Донецке.
 Дворцовая улица — улица в Краматорске.
 Дворцовая улица — улица в Марганце.
 Дворцовая улица — улица в Херсоне.
 Дворцовая улица — бывшее название улицы Театральной в Кропивницком.

См. также 
 Рубцовско-Дворцовая улица
 Дворцовая аллея
 Дворцовая набережная
 Дворцовая площадь (значения)
 Дворцовый мост (значения)
 Дворцовый проезд
 Дворцовый проспект